Янтарь может означать:

 Янтарь — ископаемая смола, материал для ювелирных изделий.
 Балтийский янтарь — самый распространённый и массовый вид янтаря в мире.
 Доминиканский янтарь
 Ровенский янтарь
 «Янтарь» — сорт плавленого сыра.
 Янтарь — вымышленный город из цикла романов Роджера Желязны «Хроники Амбера».
 Янтарь — резиденция Президента Российской Федерации, расположена в городе Пионерский, Калининградская область.

Топоним 
 Янтарь (приток Вагая) — река в Тюменской области.
 Янтарь-холл — концертный комплекс в Светлогорске (Россия).
 «Янтарь» — стадион в Москве, район Строгино.
 «Янтарь» — кинотеатр в Москве. На реконструкции.
 «Янтарь» — судостроительный завод в Калининграде.
 «Янтарь» — пивоваренный завод в Николаеве.

Организации 
 «Янтарь» — хоккейный клуб.
 «Янтарь» — название хоккейного клуба «Нефтяник-Смена» из Северска в 1960—2012 годах.
 «Янтарь» — название футбольного клуба «Выбор-Курбатово» из Воронежа в 2009 году.

Техника 
 «Янтарь» — поезд «Москва — Калининград».
 «Янтарь» — система радиационного контроля.
 «Янтарь» — советские фотографические объективы.
 «Янтарь» — советские/российские разведывательные спутники.
 «Янтарь» — марка советских часов.
 «Янтарь» — океанографическое судно в составе ВМФ РФ.
 «Янтарь» — серия советских моторных лодок.

См. также 

  ( — «Янтари»)
 
 
 
 
 Янтарный путь
 Янтарь стандарт 3 — спортивный планер польского производства.
 «Большой янтарь» — 2-серийная музыкальная комедия режиссёра Алоиза Бренча.
  (, букв. «Янтарь») — англоязычное имя, преимущественно женское.
 «Россети Янтарь» — энергокомпания на западе России.

Примечания 
 Фамилия знаменитого французского математика Даламбер (от ) и название сорта сыра камамбер (от ), хоть и содержат буквосочетание -амбер, однако к янтарю отношения не имеют — янтарь по-французски будет ambre (l’ambre).